Чхалта:

 Чхалта — река в Абхазии.
 Чхалта — селение в Абхазии.
 Чхалта — хребет в Абхазии.